

Geografia

Austria 
 Weitensfeld an der Glan – frazione di Liebenfels, comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Weitensfeld-Flattnitz – comune soppresso nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Weitensfeld im Gurktal, già Weitensfeld – comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)